Ше́йла, или Ши́ла (; ;  Шила) — женское имя, распространенное в Ирландии. В Индии весьма распространено имя Шила (хинди: शीला), что означает «проводница» или «сопровождающая», также иногда происхождение имени относят к латинскому имени Цецилия, Сецилия или греческому Сцилла.

Термином Шейла в английской разговорной лексике называют девушек из Австралии, происходит термин от ирландских переселенцев отправляемых британской колониальной компанией из Ирландии в Австралию и другие английские колонии.

Известные носители имени 
 Шейла — персонаж испанского телесериала «Мои любимые соседи», в образе которой выпускала музыкальные записи Яйса Эстеве
 Шейла Кастро — бразильская волейболистка
 Шейла Келли — американская актриса
 Шейла Кессонс — южноафриканская поэтесса и художник
 Шейла Уайт — британская актриса
 Шейла Фицпатрик — американский историк-советолог
 Шейла Хэнкок — британская актриса
 Шейла Янг — американская конькобежка
 Шейла (певица) — французская певица (псевдоним, настоящее имя Анни Шансель)
 Шейла Чандра — британская поп-певица индийского происхождения.
 Шейла Фрам — бывшая сенатор США от штата Канзас

См. также 
 Шейла Брофловски — персонаж анимационного сериала «Южный парк»
 Шила-на-гиг — в кельтской культуре каменное изображение женской фигуры с увеличенной вульвой
 Трикади-Шейла — город в графстве Глостер (Канада)
 Последний круиз на яхте «Шейла» — американский детективный фильм 1973 года
 (596) Шейла — астероид в Солнечной системе

Примечания